Vapenbröder kan avse:

 Vapenbröder (musikgrupp) – en svensk popgrupp
 Johan Falk – Vapenbröder – en svensk film

Se även
 Brothers in Arms